Kanye se poate referi la:

 Kanye West - cântăreț american
 Kanye - oraș din Botswana